Венкстерн (Wenckstern, Wenkstern, Venkstern) — русский дворянский род шведского происхождения, внесённый в 1816 г. в III часть «Родословной книги дворянства Московской губернии».

Основные представители 
Христофор Венкстерн  был  сыном военнопленного шведа Якоба Венкстерна,  который 18 (29) сентября 1708 во время сражение при деревне Лесная в Белоруссии  попал в русский  плен и, решив остаться  на  русской  службе, снискал этим протекцию самого  Петра  Первого.  Христофор, родившийся  уже в Москве, в 1756 году также вступил в русскую службу, и в 1765 году был уволен в отставку в чине секунд-майора.
 Его сын Яков Христофорович (1783—1850) дослужился до чина надворного советника. От первого брака с Еленой Фёдоровной Чаадаевой (1786—1815), двоюродной тёткой П. Я. Чаадаева, имел детей Алексея (1810), Николая (1812—1836), Софию (1815). От второго брака (1818) с Пелагеей Афанасьевной Бургининовой (1797—1822, дочь капитана) — дочерей Марию (1819—1847) и Екатерину (1821). От третьего брака (1828) с Александрой Васильевной Лихаревой (урожд. Окунькова) — ещё четверо детей (Лев, Вера, Анна, Василий).
 Алексей Яковлевич (1810—?), владелец имения Разновилье в Кромском уезде; женат на Прасковье Дмитриевне Толстой (урожд. Павлова). Дети:
 Елизавета Алексеевна, жена драматурга В. Е. Гиацинтова, мать актрисы Софьи Гиацинтовой.
 Наталья Алексеевна, жена орловского доктора А. А. Антонова; их дочь Надежда Чукмалдина (1877—1947) — актриса, адресат многочисленных любовных писем Леонида Андреева, бабушка актёра В. Д. Ларионова.
 Александра Алексеевна (1843—1914), писательница, публиковавшаяся под псевдонимом А. В. Стерн. Первый её рассказ, «Ландыши», появился за подписью А. В. в «Газете Гатцука» в 1880 году. С 1885 году она сотрудничала в «Ниве», «Русском обозрении» и других журналах. Рассказы и повести А. А. Венкстерн: «История моей сестры», «Три повести», «Брак по любви», «Очнулась: Из дневника Натальи Сергеевны ***», «Максимка», «Праздник пасха. Из далекого прошлого». В 1910—1912 годах в Санкт-Петербурге вышло Полное собрание сочинений А. А. Венкстерн в 3 тт. Она была дружна с известной актрисой Малого театра Г. Н. Федотовой. Пьеса «В приюте муз и граций» была поставлена в 1899 году в Малом театре.
 Алексей Алексеевич (1856—1909), поэт, переводчик, драматург и педагог, цензор, автор либретто к опере С. И. Танеева «Орестея».
 Венкстерн Владимир Алексеевич (1884—1949), адвокат, репрессирован в 1938—1943 гг
 Венкстерн Георгий Алексеевич (1886-
 Венкстерн Мария Алексеевна (1890—1972)
 Наталья Алексеевна (1891—1957), советская писательница, драматург, переводчица.
 Сергей Алексеевич (1894—1942), офицер Рабоче-Крестьянского Красного Флота, капитан 1-го ранга, флагарт Черноморского флота и профессор Специальных курсов офицерского состава. Автор книг «Стрельба на море» (Л., 1940) и «Теория вероятностей» (М.-Л.: Военмориздат, 1944).
 Татьяна Владимировна (1917—2014) — внучка Алексея Алексеевича, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР (1969), Заслуженный соросовский профессор по направлению «биология» (1996).

К другой ветви рода принадлежала известная в своё время красавица Анна фон Венкстерн (в замужестве Алопеус и Лопухина; 1786—1869), мать генерал-лейтенанта Ф. Д. Алопеуса.

Примечания 

Дворянские роды России по алфавиту
Дворянские роды России шведского происхождения
Дворянские роды Российской империи шведского происхождения